Willis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Erin Willis
 James Hamlyn Willis